Мо́ртон () — английская и американская фамилия и имя.

Фамилия 
 Мортон, Алан (1893—1971) — шотландский футболист, играл на позиции флангового полузащитника.
 Мортон, Артур Лэсли (1903—1987) — британский историк-марксист.
 Мортон, Билли (род. 1991) — шотландский кёрлингист.
 Мортон, Венди (род. 1967) — британский политик.
 Мортон, Дадли Уокер (Дадли «Маш» Мортон) (1907—1943) — американский подводник времён Второй мировой войны, командир субмарины USS Wahoo (SS-238).
 Мортон, Десмонд (1937—2019) — канадский историк.
 Мортон, Джелли Ролл (1885—1941) — американский джазовый пианист, певец, руководитель оркестра.
 Мортон, Джо (род. 1947) — американский телевизионный и киноактёр.
 Мортон, Джон (1420—1500) — английский государственный деятель и кардинал;
 Мортон, Джон Кеннет (1928—2011) — английский ботаник и энтомолог.
 Мортон, Женевьева (род. 1986) — южноафриканская фотомодель.
 Мортон, Кейт (род. 1976) — австралийская писательница.
 Мортон, Конрад Вернон (1905—1972) — американский ботаник и птеридолог.
 Мортон, Лаклан (род. 1992) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мортон, Леви (1824—1920) — американский политик, 22-й вице-президент США (1889—1893) и 31-й губернатор Нью-Йорка (1895—1896).
 Мортон, Маргарет (род. 1968) — шотландская кёрлингистка, олимпийская чемпионка (2002).
 Мортон, Марк (род. 1972) — гитарист американской хэви-метал группы Lamb of God.
 Мортон, Пи Джей (род. 1981) — американский певец, музыкант и продюсер.
 Мортон, Питер (род. 1947) — американский предприниматель.
 Мортон, Пол (1857—1911) — военно-морской министр США;
 Мортон, Ричард (1637—1698) — английский врач, доктор медицины, член Королевского колледжа врачей и священник.
 Мортон, Роджерс (1914—1979) — американский государственный деятель, министр внутренних дел США (1971—1975), министр торговли США (1975—1976).
 Мортон, Саманта (род. 1977) — английская киноактриса.
 Мортон, Стерлинг (1832—1902) — американский ботаник, фермер, министр сельского хозяйства США, политик, член Демократической партии.
 Мортон, Тайлер (род. 2002) — английский футболист, полузащитник.
 Мортон, Томас Корсан (1859—1928) — шотландский художник-постимрессионист, член группы Глазго Бойс.
 
 Мортон, Эми (род. 1958) — американская актриса, двукратный номинант на премию «Тони».

Топоним 
 Мортон — город в штате Миннесота.
 Мортон — город в штате Техас.
 Мортон — остров в Тихом океане у западного побережья Австралии.
 Мортон — залив в Тихом океане на западном побережье Австралии.

Другое 
 «Мортон» — российская строительная компания.
 Morton (группа) — киевская пауер-метал группа.

См. также 
 Вилка Мортона
 Графы Мортон
 Гринок Мортон
 Палец Мортона
 Число Мортона

Примечания